Хронология открытий человечества — упорядоченный в хронологическом порядке список открытий человечества.

До н. э. 
 4000—3200 год до н. э. — Возникновение письменности (Шумеры, Месопотамия)
 3000 год до н. э. — Определение продолжительности года — 360 дней — по наводнениям Нила и восходу Сириуса (Египет)
 3000 год до н. э. — Квадратное уравнение (Вавилония)
 1100 год до н. э. — Определения наклона эклиптики к экватору 23°54' (Чу Конг)
 600 год до н. э. — Доказывающая геометрия (Фалес Милетский)
 ~ 600 год до н. э. — Открытие явления электризации тел (Фалес Милетский)
 585 год до н. э. — Предсказание солнечного затмения (по саросу, Фалес Милетский)
 550 год до н. э. — Географическая карта, идея бесконечности Вселенной (Анаксимандр)
 540 год до н. э. — Соотношение сторон прямоугольного треугольника (Пифагор)
 450 год до н. э. — Предположение вещественности звёзд, Луна отражает солнечный свет (Анаксагор)
 440 год до н. э. — Зарождение исторической науки (Геродот)
 410 год до н. э. — Критика источников в исторической литературе (Фукидид)
 400 год до н. э. — Основы медицины (Гиппократ)
 360 год до н. э. — Доказательства шарообразности Земли (Эратосфен)
 350 год до н. э. — Идея вращения Земли (Гераклид Понтийский)
 340 год до н. э. — Формальная логика (Аристотель)
 340 год до н. э. — Классификация и описание видов животных (Аристотель)
 300 год до н. э. — Обобщающее описание растительного мира (Теофраст)
 ~ 300 год до н. э. — Упоминание об использовании угля (Теофраст)
 ~ 300 год до н. э. — Гелиоцентрическая система мира (Аристарх)
 ~ 300 год до н. э. — Тригонометрический метод для определения расстояний до Солнца и Луны и их размеров (Аристарх)
 300 год до н. э. — Систематическая разработка дедуктивной геометрии (Евклид)
 ~ 250 год до н. э. — Закон рычага (Архимед)
 ~ 250 год до н. э. — Закон Архимеда (Архимед)
 240 год до н. э. — Закон гидростатики (Архимед)

Первое тысячелетие 
 50 год — Естественная история в 37 книгах (Плиний Старший)
 150 год — Учение о геоцентрической картине мира (Птолемей)
 180 год — Вивисекция (Гален)
 300 год — Возникновение алхимии в Европе
 595 год — Систематическая разработка квадратных уравнений (Брахмагупта)
 820 год — Алгебра как самостоятельная наука (аль-Хорезми)

Второе тысячелетие 
 до 1327 года — Бритва Оккама (У. Оккам)
 1427 год — Первое использование десятичных дробей (аль-Каши)
 1523 год — Возникновение ятрохимии (Парацельс)
 1539 год — Решение неполного кубического уравнения (С. дель Ферро, Н. Тарталья, Дж. Кардано)
 1540 год — Решение уравнения четвёртой степени (Л. Феррари)
 1543 год — Возрождение идеи гелиоцентрической системы мира (Н. Коперник)
 1543 год — Научная анатомия (А. Везалий)
 1572 год — Арифметические действия над комплексными числами (Р. Бомбелли)
 1580 год — Символическая алгебра (Ф. Виет)
 1584 год — Идея бесконечности Вселенной и обитаемых миров (Дж. Бруно)
 1585 год — Арифметические действия с десятичными дробями (С. Стевин)
 1598 год — обнаружен Маврикийский дронт

XVII век 
 1600 год — Магнитное поле Земли (У. Гильберт)
 1602 год — Открытие явления резонанса (Г. Галилей)
 1609 год — Два закона движения планет (И. Кеплер)
 1610 год — Начало наблюдений при помощи телескопа: 4 «луны» Юпитера, лунные горы, солнечные пятна (Г. Галилей)
 1614 год — Логарифмы (Дж. Непер, Й. Бюрги)
 1617 год — Десятичные логарифмы (Г. Бригс)
 1620 год — Закон преломления света (В. Снеллиус, Р. Декарт)
 1628 год — Открытие кровообращения млекопитающих (У. Гарвей)
 1635 год — Общая дидактика (Я. Коменский)
 1637 год — Аналитическая геометрия (П. де Ферма, Р. Декарт)
 1638 год — Закон свободного падения (Г. Галилей)
 1648 год — Получение чистой соляной кислоты, азотной кислоты, сульфата натрия (И. Глаубер)
 1653 год — Основной закон гидростатики (Б. Паскаль)
 1657—1679 гг. — Основы теории вероятностей (П. Ферма, Х. Гюйгенс, Я. Бернулли, Б. Паскаль)
 1660 год — Открытие дифракции и интерференции света (Ф. М. Гримальди)
 1660 год — Открытие закона Гука (Р. Гук)
 1661 год — Понятие химического элемента (Р. Бойль)
 1665 год — Открытие клеточного строения растений (Р. Гук)
 1665 год — Открытие первого шарового звёздного скопления M 22 ()
 1666 год — Открытие дисперсии света (И. Ньютон)
 1666 год — Открытие закона всемирного тяготения (И. Ньютон)
 1675 год — Корпускулярная теория света (И. Ньютон)
 1676 год — Вычисление скорости света (О. Рёмер)
 1678 год — Открытие капилляров и связи венозного и артериального кровообращения (М. Мальпиги)
 1682 год — Дифференциальное и интегральное исчисление (И. Ньютон, Г. В. Лейбниц)
 1683 год — Описание бактерий (А. ван Левенгук)
 1687 год — Основные законы классической механики, закон гравитации (И. Ньютон)
 1690 год — Волновая теория света (Х. Гюйгенс)
 1694 год — Дифференциальные уравнения (Я. Бернулли)
 1696 год — Правило Лопиталя (Г. Лопиталь, И. Бернулли)

XVIII век 
 1718 год — Обоснование собственного движения звёзд (Э. Галлей)
 1729 год — Открытие проводимости металлов, открытие проводников и диэлектриков (С. Грей)
 1734 год — Открытие двух видов электричества: положительного и отрицательного («стеклянного» и «смоляного») (Ш. Ф. Дюфе)
 1735 год — Бинарная биологическая номенклатура (К. фон Линней)
 1736 год — Основы теории графов, задача о Кенигсбергских мостах (Л. Эйлер)
 1738 год — Закон Бернулли (Д. Бернулли)
 1748 год — Систематическая разработка математического анализа (Л. Эйлер)
 ~1750 год — Основы линейной алгебры (Г. Крамер, А. Вандермонд, П. Лаплас)
 1755 год — Гипотеза о возникновении Солнечной системы в результате сгущения газообразного облака (И. Кант)
 1761 год — Открытие атмосферы на Венере (М. В. Ломоносов).
 1766 год — Открытие водорода (Г. Кавендиш)
 1769 год — открыта винная кислота (К. Шееле)
 1771 год — Обнаружение явления фотосинтеза (Дж. Пристли)
 1774 год — Открытие кислорода (Дж. Пристли, К. Шееле)
 1775 год — Закон сохранения массы вещества (А. Л. де Лавуазье)
 1776 год — Трудовая теория стоимости (А. Смит)
 1780 год — Вариационное исчисление (Л. де Лагранж)
 1781 год — Открытие планеты Уран (У. Гершель)
 1783 год — Опровержение теории флогистона (А. Л. де Лавуазье)
 1784 год — Теоретическое предсказание существования чёрных дыр на основе классических представлений (Дж. Мичелл)
 1785 год — Основной закон электростатики (Ш. Кулон)
 1787 год — Химическая номенклатура (А. Л. де Лавуазье, К. Л. Бертолле)
 1794 год — Эхолокация, открытие ультразвука при изучении летучих мышей (Л. Спалланцани)
 1796 год — Прививка от оспы (Э. Дженнер)
 1797 год — Экспериментальное определение значения гравитационной постоянной и средней плотности Земли, подтверждение наличия тяжёлых элементов в ядре Земли (Г. Кавендиш)
 1799 год — Основная теорема алгебры (К. Ф. Гаусс)
 конец XVIII века — Первое наблюдение газовых гидратов (Дж. Пристли, Б. Пелетье и В. Карстен)
 конец XVIII века — Начертательная геометрия (Г. Монж, И. Ламберт)

XIX век 
 1800 год — Открытие электролиза, основы электрохимии (И. В. Риттер, )
 1800 год — Открытие электромагнитного излучения за пределами видимого диапазона (инфракрасного излучения) (У. Гершель)
 1801 год — Открытие ультрафиолетового излучения (И. В. Риттер)
 1801 год — Теория начального обучения (И. Г. Песталоцци)
 1801 год — Открытие первого астероида (Церера) (Дж. Пьяцци)
 1802—1808 гг. — Закон объёмных отношений газов (Ж. Л. Гей-Люссак)
 1803—1804 гг. — Таблица атомных масс (Дж. Дальтон)
 1805 год — Закон вертикальной зональности растительного мира (А. фон Гумбольдт)
 1809 год — Первое целостное учение об эволюции (Ж. Б. де Ламарк)
 1809 год — Открытие явления электроосмоса (Ф. Ф. Рейсс)
 1810 год — Формулировка закона, определяющего зависимость интенсивности поляризованного света при прохождении через поляризатор (Л. Э. Малюс)
 1814 год — Система символов химических элементов (Й. Я. Берцелиус)
 1814 год — Открытие линий поглощения в спектрах, начало исследования элементарного состава звезд (Й. Фраунгофер)
 1817 год — Исходные основы теории прибавочной стоимости (Д. Рикардо)
 1820 год — Гипотеза обусловленности магнетизма молекулярными токами (А. М. Ампер)
 1821 год — Открытие термоэлектрического эффекта, изобретение термопары (Т. И. Зеебек)
 1822 год — Открытие изомерии в химии (Ф. Вёлер)
 1822 год — Преобразование Фурье (Ж. Б. Фурье)
 1823 год — Основы математического анализа (О. Л. Коши)
 1824 год — Доказательство невозможности аналитического решения общего уравнения пятой степени и выше (П. Руффини, Н. Абель)
 1824 год — Цикл Карно (С. Карно)
 1825—1828 гг. — В историческую науку входит понятие классовой борьбы (Ф. Гизо, А. Тьер)
 1826 год — Основной закон электрического тока (Г. Ом)
 1826 год — Неевклидова геометрия (Н. И. Лобачевский, Я. Больяй)
 1827 год — Внутренняя геометрия поверхностей (К. Ф. Гаусс)
 1827 год — Броуновское движение (Р. Броун)
 1827 год — Идея о механизме парникового эффекта (Ж. Фурье)
 1828 год — Основы эмбриологии (К. Э. фон Бэр)
 1828 год — Первый синтез органического вещества (Ф. Вёлер)
 1830 год — Основы общего языкознания (В. фон Гумбольдт)
 1831 год — Открытие электромагнитной индукции (М. Фарадей)
 1832 год — Количественное описание законов электролиза (М. Фарадей)
 1832 год — Разрешение проблемы уравнений пятой и высших степеней (Н. Х. Абель, Э. Галуа)
 1833 год — Сравнительно-исторический метод в языкознании (Р. Раск, Ф. Бопп)
 1834 год — Открытие эффекта Пельтье (Ж. Пельтье)
 1836 год — Выделение трёх периодов в археологии (К. Ю. Томсен)
 1839 год — Теория клетки (Т. Шванн)
 1839 год — Экспериментальное открытие фотоэффекта (Александр Беккерель)
 1840 год — Основы агрохимии (Ю. фон Либих)
 1840 год — Открытие закона Джоуля — Ленца (Дж. Джоуль, Э. Ленц)
 1842 год — Закон сохранения энергии, первое начало термодинамики (Ю. Р. фон Майер)
 1842 год — Открытие эффекта Доплера (К. Доплер)
 1842 год — Открытие явления магнитострикции (Дж. Джоуль)
 1843 год — Открытие кватернионов, основы векторного анализа (У. Гамильтон)
 1845 год — Открытие диа- и парамагнетиков (М. Фарадей)
 1845 год — Открытие законов Кирхгофа (Г. Кирхгоф)
 1846 год — Открытие планеты Нептун (И. Г. Галле по вычислениям У. Ж. Леверье и Дж. К. Адамса)
 1847 год — Основы булевой алгебры (Дж. Буль)
 1848 год — Открытие оптической изомерии (Л. Пастер)
 1848 год — Теория «научного коммунизма» (К. Маркс, Ф. Энгельс)
 1851 год — Второе начало термодинамики (Н. Карно, Р. Клаузиус, У. Томсон)
 1852 год — Теория валентности химических элементов (Э. Франкленд)
 1852 год — Открытие явления флуоресценции (Дж. Стокс)
 1854 год — Теория n-мерных кривых пространств (Б. Риман)
 1855 год — Первая математически обоснованная формулировка теории электромагнетизма без учета токов смещения (Дж. Максвелл)
 1855 год — Количественное описание процесса диффузии (А. Фик)
 1856 год — Открытие эффекта Томсона (В. Томсон)
 1859 год — Спектральный анализ (Р. В. Бунзен, Г. Р. Кирхгоф)
 1859 год — Научно обоснованное учение об эволюции и теория естественного отбора (Ч. Дарвин)
 1859 год — Открытие катодных лучей (Ю. Плюккер)
 1861 год — Теория строения органических веществ (А. М. Бутлеров)
 1864 год — Открытие микробиологической сущности инфекционных болезней (Л. Пастер)
 1864—1865 гг. — Основные уравнения электромагнетизма (Дж. К. Максвелл)
 1865 год — Законы наследственности (Г. И. Мендель)
 1865 год — Открытие обратного магнитострикционного эффекта (Э. Виллари)
 1869 год — Периодический закон химических элементов (Д. И. Менделеев)
 1869 год — Открытие сил межмолекулярного взаимодействия и уравнения состояния реального газа (Ван-Дер-Ваальс)
 1871 год — Открытие эффекта рассеяния света без изменения длины волны (лорд Рэлей)
 1874 год — Основы стереохимии (Я. Х. Вант-Гофф)
 1875 год — Открытие квадратичного электрооптического эффекта (Дж. Керр)
 1877 год — Выделение трёх крупных периодов в истории развития человечества (Л. Г. Морган)
 1879 год — Экспериментальная психология (В. Вундт)
 1879 год — Экспериментальное получение плазмы (У. Крукс)
 1879 год — Закон излучения абсолютно чёрного тела (Й. Стефан, Л. Больцман)
 1880-е гг. — Основы теории хаоса (А. Пуанкаре)
 1880—1881 гг. — Открытие пьезоэлектрического эффекта (Ж. и П. Кюри)
 1881 год — Вакцинация. Метод предохранительных прививок, в частности от сибирской язвы (Л. Пастер)
 1882 год — Открытие возбудителя туберкулёза (Р. Кох)
 1883 год — Открытие фагоцитоза (И. И. Мечников)
 1883 год — Открытие Канторова множества, первый известный фрактал (Г. Кантор)
 1885—1888 гг. — Открытие ридбергского вещества (И. Бальмер, Й. Ридберг)
 1888 год — Доказательство существования электромагнитных волн (Г. Герц)
 1888 год — Открытие жидких кристаллов (Ф. Рейницер)
 1895 год — Открытие рентгеновского излучения (В. К. Рентген)
 1895 год — Классическая электродинамика в окончательном виде (Х. Лоренц)
 1896 год — Открытие радиоактивности (А. А. Беккерель)
 1897 год — Учение о высшей нервной деятельности (И. П. Павлов)
 1897 год — Открытие электрона (Дж. Дж. Томсон)
 1897 год — Открытие явления термолюминесценции (И. Б. Боргман)
 1898 год — Открытие радия (П. и М. Кюри)
 1899 год — Разделение радиоактивного излучения на компоненты: альфа-, бета- и гамма-излучение (П. Виллар, Э. Резерфорд).

XX век 
 1900—1917 гг. — Квантовый характер излучения и поглощения энергии, открытие фотона (М. Планк, А. Эйнштейн)
 1901 год — Открытие групп крови (К. Ландштейнер)
 1903 год — Основы теории реактивного движения. Ракетодинамика (К. Э. Циолковский)
 1905 год — Специальная теория относительности (А. Эйнштейн)
 1905 год — Математическое описание броуновского движения, подтверждение справедливости молекулярно-кинетической теории, основы статистической физики (А. Эйнштейн, М. Смолуховский)
 1905 год — Психоанализ (З. Фрейд)
 1906 год — Третье начало термодинамики (В. Нернст)
 1907 год — Электролюминесценция ()
 1910 год — Химиотерапия (П. Эрлих)
 1910—1920 гг. — Биофотоника (А. Гурвич, Г. Франк)
 1911 год — Открытие сверхпроводимости металлов (Х. Камерлинг-Оннес)
 1911 год — Вычисление второй космической скорости (К. Э. Циолковский)
 1911 год — Открытие атомного ядра, планетарная модель атома (Э. Резерфорд)
 1911—1913 гг. — Открытие космических лучей (В. Гесс)
 1912 год — Теория дрейфа материков (А. Вегенер)
 1913 год — Квантовая теория атома (Н. Бор)
 1915 год — Общая теория относительности (А. Эйнштейн)
 1915 год — Теоретическое предсказание существования чёрных дыр на основе общей теории относительности, соответствующее современным представлениям (К. Шварцшильд)
 1916 год — Теоретическое предсказание существования солнечного ветра (К. Биркеланд)
 1918—1924 гг. — Вычисление расстояния до туманности Андромеды, открытие существования других галактик во Вселенной (Э. Эпик, Х. Шепли, Г. Кертис, Э. Хаббл)
 1919 год — Искусственная ядерная реакция, открытие протона (Э. Резерфорд)
 1920 год — Открытие сегнетоэлектриков (J. Valasek)
 1921 год — Открытие ядерной изомерии (О. Ган)
 1921—1922 гг. — Открытие спина (О. Штерн, В. Герлах)
 1922 год — Модель расширяющейся Вселенной (А. А. Фридман)
 1924 год — Гипотеза о волновых свойствах микрочастиц (Л. де Бройль)
 1925 год — Открытие принципа запрета Паули (В. Паули)
 1925 год — Теоретическое предсказание существования конденсата Бозе — Эйнштейна, подтверждено в 1995 г. (Ш. Бозе, А. Эйнштейн)
 1925—1927 гг. — Принцип неопределённости, квантовая механика (В. Гейзенберг, Э. Шрёдингер)
 1926 год — Доказательство звёздной природы галактик (Э. П. Хаббл)
 1928 год — Релятивистская теория движения электрона, теоретическое предсказание существования античастиц (П. Дирак)
 1928 год — Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) (Чандрасекара Венката Раман)
 1928 год — Теория альфа-распада, открытие туннельного эффекта (Г. Гамов)
 1929 год — Первый антибиотик — пенициллин (А. Флеминг)
 1929 год — Открытие расширения Вселенной (закона Хаббла) (Э. Хаббл)
 1930—1933 гг. — Теоретические предсказание существования нейтрино, экспериментально подтверждено в 1951 г. (В. Паули)
 1931 год — Открытие космического радиоизлучения (К. Янский)
 1932 год — Открытие нейтрона (Дж. Чедвик)
 1932 год — Разработка протон-нейтронной модели атомного ядра (Д. Д. Иваненко, В. Гейзенберг)
 1932 год — Открытие позитрона (К. Д. Андерсон)
 1932 год — Теоретическое предсказание существования облака Оорта (Э. Эпик)
 1933 год — Теоретическое предсказание существования нейтронных звезд (В. Бааде, Ф. Цвикки)
 1933 год — Теоретическое предсказание существования антипротона (П. Дирак)
 1933 год — Открытие явления полного вытеснения магнитного поля из сверхпроводника (В. Мейснер, Р. Оксенфельд)
 1934 год — Искусственная радиоактивность (Ф. и И. Жолио-Кюри)
 1934 год — Теоретическое предсказание существования темной материи (Ф. Цвикки)
 1934 год — Открытие явления сонолюминесценции (Г. Френцель (), Г. Шульц ())
 1934 год — Открытие эффекта Вавилова — Черенкова (С. И. Вавилов, П. А. Черенков)
 1934 год — Открытие ядерного фотоэффекта (Дж. Чедвик, М. Голдхабер)
 1934 год — Открытие широких атмосферных ливней (Б. Росси)
 1935 год — Открытие ядерной изомерии искусственных изотопов (И. В. Курчатов)
 1935 год — Теоретическое предсказание частиц-переносчиков сильного взаимодействия (Х. Юкава)
 1936 год — Теория саморегуляции рыночной экономики (Дж. М. Кейнс)
 1936 год — Открытие мюонов (К. Андерсон)
 1937 год — Теоретические основы синтеза цифровых схем (К. Шеннон)
 1937—1944 гг. — Синтетическая теория эволюции (Т. Добжанский, Д. С. Хаксли, Э. Майр и др.)
 1938 год — Открытие расщепления ядра урана (О. Ган, Ф. Штрассман)
 1938 год — Теория термоядерной реакции как источника энергии звёзд (К. фон Вейцзеккер, Х. А. Бете)
 1938 год — Открытие явления сверхтекучести для гелия-II (П. Л. Капица)
 1938 год — Открытие явления ядерного магнитного резонанса (И. Раби)
 1940-е гг. — Квантовая электродинамика (Р. Фейнман, Дж. Швингер, С. Томонага, Ф. Дайсон)
 1940 год — Синтез трансурановых элементов (Г. Т. Сиборг, Э. М. Макмиллан)
 1940—1942 гг. — Открытие резус-фактора групп крови (К. Ландштейнер, )
 1941 год — Теоретическое объяснение сверхтекучести гелия-II (Л. Д. Ландау)
 1942 год — Опытное доказательство возможности получения ядерной энергии (Э. Ферми)
 1946 год — Регистрация радиогалактик (Дж. Хей)
 1946 год — Открытие синхротронного излучения (Ф. Элдер, А. Гуревич, Р. Лангмо, Х. Поллок)
 1946 год — Метод радиоуглеродного анализа (У. Либби)
 1947 год — Открытие пионов (С. Пауэлл и др.)
 1947 год — Открытие каонов
 1947 год — Открытие взаимодействия атома с нулевыми флуктуациями электромагнитного поля (У. Лэмб, Р. Ризерфорд)
 1948 год — Изложение основ кибернетики (Н. Винер)
 1948 год — Открытие антиферромагнетиков (Л. Неэль)
 1948 год — Теоретическое предсказание явления притяжения тел на малых расстояниях под действием квантовых флуктуаций в вакууме (Х. Казимир)
 1953 год — Модель строения молекулы ДНК (Дж. Уотсон, Ф. Крик)
 1955 год — Открытие антипротона (Э. Дж. Сегре, О. Чемберлен)
 1956 год — Открытие антинейтрона (Б. Корк, Г. Ламбертсон, О. Пиччони и В. Венцель)
 1956 год — Определение возраста Земли, соответствующего современным научным представлениям, — 4,55 млрд лет (К. К. Паттерсон)
 1956 год — Экспериментальное подтверждение существования электронного нейтрино (, Ф. Райнес)
 1957 год — Открытие трехмерной структуры белка (Дж. Кендрю, М. Перуц)
 1957 год — Теория, объясняющая явление сверхпроводимости на микроскопическом уровне (Дж. Бардин, Л. Купер, Дж. Шриффер)
 1957 год — Теоретическое предсказание взаимных превращений нейтрино различных сортов (Б. М. Понтекорво)
 1958 год — Открытие магнитосферы и радиационных поясов Земли (Дж. Ван Аллен, С. Н. Вернов, А. Е. Чудаков)
 1958 год — Экспериментальное подтверждение существования эффекта Казимира (Маркус Спаарней)
 1959 год — Измерение параметров солнечного ветра, экспериментальное подтверждение его существования (Константин Грингауз, Луна-1)
 1960—1967 гг. — Стандартная модель, теория электрослабого взаимодействия (Ш. Глешоу, С. Вайнберг, А. Салам)
 1961 год — Структура генетического кода (М. У. Ниренберг, Х. Г. Корана, Р. У. Холли, С. Очоа)
 1962 год — Экспериментальное подтверждение существования мюонного нейтрино (Л. Ледерман, М. Шварц, Дж. Стейнбергер)
 1962 год — Получение первого химического соединения с участием благородных газов (XePtF6) (Н. Барлетт)
 1963 год — Открытие квазаров (М. Шмидт, Т. Мэтьюз, Э. Сэндидж)
 1963 год — Ферромагнитная жидкость (С. Папил)
 1964 год — Теоретическое предсказание существования кварков, открытие s-кварка в составе каонов (М. Гелл-Манн, Дж. Цвейг)
 1964 год — Открытие реликтового излучения (А. Пензиас, Р. Вилсон)
 1964 год — Открытие явления неинвариантности законов физики относительно зеркального отражения и изменения знака электрического заряда (Дж. Кронин, В. Фитч)
 1964 год — Разработка хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии, теоретическое предсказание существования поля Хиггса и бозона Хиггса (П. Хиггс, Р. Браут, Ф. Энглер)
 1965 год — Экспериментальное подтверждение существования антивещества (синтез анти-дейтрона) (А. Зичичи и др., ЦЕРН)
 1965 год — Формулировка закона Мура, предопределившего тенденции развития вычислительной техники (Г. Мур)
 1965 год — Постулирование цветового заряда, количественное описание сильного взаимодействия, основы квантовой хромодинамики (Н. Н. Боголюбов, Б. В. Струминский, А. Н. Тавхелидзе, , Й. Намбу, )
 1966 год — антидейтерий
 1967 год — Первая пересадка человеческого сердца (К. Барнард)
 1967 год — Открытие u- и d-кварков (эксперименты на коллайдере SPEAR)
 1967—1968 гг. — Открытие пульсаров, подтверждение существования нейтронных звезд (Д. Белл, Э. Хьюиш)
 1967 год — Открытие гамма-всплесков (военный спутник Vela)
 1967 год — Теоретическое предсказание возможности существования материалов с отрицательным коэффициентом преломления, экспериментально подтверждено в 2000 г. (В. Г. Веселаго)
 1969—1979 гг. — Открытие глюонов в ходе экспериментов на коллайдерах PETRA и SPEAR
 1970—1974 гг. — Открытие c-кварка (Ш. Глешоу, Дж. Илиопулос, Л. Майяни)
 1970 год — Открытие антигелия
 1972 год — Открытие гидратосодержащих пород в природе при донном пробоотборе в глубоководной части Чёрного моря (А. Г. Ефремова, Б. П. Жижченко)
 1972 год — Открытие природных ядерных реакторов ()
 1973—1974 гг. — Открытие нейтральных токов (CERN, эксперимент Гаргамель)
 1974 год — Представление о нестабильности вакуума в гравитационном поле чёрной дыры (С. Хокинг)
 1975 год — Открытие таонов, теоретическое предсказание существования тау-нейтрино (М. Перл)
 1975 год — Открытие эффекта туннельного магнитного сопротивления (М. Жулье)
 1977 год — Открытие b-кварка в ходе экспериментов в лаборатории Фермилаб
 1977 год — Открытие чёрных курильщиков и связанных с ними экосистем, основанных на хемосинтезе (сотрудники )
 1982 год — Открытие квазикристаллов (Д. Шехтман)
 1983 год — Открытие W- и Z-бозонов (CERN)
 1985 год — Открытие фуллерена (Р. Смолли, Х. Крото, Р. Кёрл)
 1985 год — Открытие озоновых дыр (, , )
 1986 год — Открытие высокотемпературной сверхпроводимости (К. Мюллер, Дж. Беднорз)
 1988—1989 гг. — Открытие эффекта гигантского магнитного сопротивления (А. Фер, П. Грюнберг)
 1991 год — Открытие углеродных нанотрубок (С. Ииджима)
 1992 год — Открытие пояса Койпера (Дж. Койпер)
 1995 год — Первое наблюдение планеты (51 Пегаса b, неофициальное название — Беллерофонт) вне Солнечной системы, вращающейся вокруг звезды из главной последовательности (М. Майор, )
 1995 год — Экспериментальное доказательство существования конденсата Бозе — Эйнштейна (Э. Корнелл, К. Виман, В. Кеттерле)
 1995 год — Открытие t-кварка в экспериментах на коллайдере Теватрон, что окончательно убедило учёных в реальности кварков, которые до этого события считались очередной математической абстракцией.
 1997 год — Первое успешное клонирование млекопитающего — овечки Долли (Институт Рослина)
 1997 год — Экспериментальное подтверждение существования явления квантовой телепортации (А. Цайлингер, Ф. де Мартини)
 1998 год — Открытие эмбриональных стволовых клеток (, Д. Герхарт)
 1998—1999 гг. — Теоретическое предсказание существования темной энергии, ответственной за ускоренное расширение Вселенной (С. Перлмуттер, А. Рисс, Б. Шмидт)
 1998 год — Открытие антиводорода
 2000 год — Экспериментальное подтверждение существования метаматериалов с отрицательным показателем преломления (Д. Смит, Дж. Пендри)
 2000 год — Экспериментальное подтверждение существования тау-нейтрино (Фермилаб, эксперимент )

XXI век 
 2004 год — Экспериментальное подтверждение существования графена (А. Гейм, К. Новоселов)
 2005 год — Экспериментальное доказательство существования кварк-глюонной плазмы (RHIC)
 2005 год — Необратимые квантовые вычисления
 2007 год — Открытие звёздных потоков, вращающихся вокруг центра Галактики Carl Grillmair (NASA’s Spitzer Science Center, Калифорнийский технологический институт)
 2010 год — Первая синтетическая бактериальная клетка (Крейг Вентер J. Craig Venter Institute)
 2012 год — Открытие бозона Хиггса (CERN, эксперименты ATLAS и CMS)
 2014 год — Открытие сверхскопления галактик Ланиакея
 2015 год — Открытие явления послойного течения масс льда ледникового покрова Антарктиды.
 2016 год — Команда LIGO зафиксировала гравитационные волны от слияния двух черных дыр

Без точной даты 
 Открытие белков XVIII век (А. де Фуркруа), Пьер Джозеф Маке

См. также 
 Хронология открытия химических элементов
 История открытия планет и спутников Солнечной системы
 Хронологическая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международной Академии Истории Науки
 Официальный сайт отделения истории науки и технологии Международного Союза Истории и Философии Науки
 История науки, том 1-4, онлайн текст

История науки
Хронология науки